Närke eller Nerike kan syfta på:

 Närke – ett landskap i Sverige
 Närkes och Värmlands län –  ett tidigare län i Sverige 1625-1639 och åter 1654-1779.
 Närke-Värmlands regemente – ett svenskt infanteriförband åren 1624–1812.
 Närkes regemente – ett svenskt infanteriförband åren 1812–1892.
 Närkes regemente – ett svenskt fältregemente åren 1942–1949.
 Närkes artilleriregemente – ett tänkt namn, men aldrig antaget, till Bergslagens artilleriregemente.
 Närkebrigaden – ett svenskt infanteriförband åren 1949–1992.
 Nerikes Allehanda – en  svensk dagstidning
 Nerikes brandkår – ett kommunalförbund bildat 1998
 Nerike Basket – en idrottsklubb